Магістр — найвище звання, посада деяких релігійних та лицарських братств, орденів
 Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень професійної, наукової підготовки